То́мас «Но́гга» Но́ргрен (; ) — шведский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

Достижения 
 : бронза ().
 : золото ().
 : золото (1987, 1994).
 : бронза ().
 : золото (1980, 1981).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 
 Кёрлингисты-мужчины Швеции | Сайт Шведской ассоциации кёрлинга (веб-архив) (см. «Norgren, Thomas “Nogga”»)

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швеции
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Европы по кёрлингу
Чемпионы Швеции по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Швеции